Sveriges herrlandskamper i fotboll 2003

Matcher

Fotbollsåret 2003
2003